Ivan Bugli – ex calciatore sammarinese
 Matteo Bugli – ex calciatore sammarinese
 Pietro Bugli – medico e politico sammarinese